Magicka — видеоигра в жанре action-adventure, разработанная шведской компанией Arrowhead Game Studios и выпущенная 25 января 2011 года для платформы Microsoft Windows.
  — одно из понятий в телеме английского оккультиста Алистера Кроули.